Деме́триус Гросс () — американский актёр и продюсер. Известен по ролям Эмметта Йонерса в телесериале «Банши», а также Эррола в сериале «Правосудие».

Биография 
Гросс родился 26 февраля 1981 года в Вашингтоне. Учился в Gonzaga College High School и затем окончил Университет Карнеги — Меллон. Перебивался случайными заработками, работал в ресторане.

За свою карьеру Гросс снимался как в кино, так и на телевидении. В 2010 году участвовал в международном кинофестивале AOF в городе Пасадена, Калифорния. В 2011 году озвучивал Джермейна Джонса, персонажа игры L.A. Noire. В 2013 году снялся в эпизодической роли в картине «Спасти мистера Бэнкса». Стал известным после того, как получил одну из главных ролей в сериале «Банши», в котором снимался в 2013—2014 годах.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
На кинофестивале AOF Film Festival в 2010 году был номинирован как лучший актёр второго плана за роль в короткометражном фильме A Quiet Fire.

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Средней школы Колледжа Гонзага
Выпускники Университета Карнеги — Меллона